Sonar, é um aparato capaz de emitir ondas ultra-sons.
Sónar - um festival espanhol de música
Sonar (DC Comics) - um personagem da DC Comics

Desambiguação